Колча́к — фамилия, а также топоним, в переводе с турецкого «kolçak» значит «нарукавник».

Фамилия 
 
 Колчак, Анатолий Иванович (1927—2020) — советский и молдавский художник
 Колчак, Василий Иванович (1837—1913) — генерал-майор, участник Крымской войны, отец Александра Колчака.
 Колчак, Владимир Александрович (1897—1941) — капитан-лейтенант Балтийского флота.
 Колчак-паша, Илиас (ум. 1743) — турецкий военачальник, по семейному преданию, предок Александра Колчака.
 Колчак, Кристиан (род. 1990) — словацкий футболист, защитник клуба «Актобе».
 Колчак, Маргарита Александровна (1913—1915) — дочь Александра Колчака и Софьи Колчак.
 Колчак, Ростислав Александрович (1910—1965) — французский военный деятель, сын Александра Колчака и Софьи Колчак.
  (род. 1927) — турецкий актёр.

Другое 
 Остров Колчака — необитаемый остров в Таймырском заливе Карского моря.
 Колчак — род грибов из семейства ежовиковых.

См. также 
 Колчук
 Кольчак